Пётр Ры́бин:
 Рыбин, Пётр Антонович (1885—1921) — анархист, профсоюзный деятель России и США.
 Рыбин, Пётр Никитович (1924—1979) — партийный и хозяйственный деятель УССР, Герой Социалистического Труда.